Le patronyme néerlandais Roelants provient du prénom Roeland, dérivé du germain hroth-land de hroth- : connu et -land : régnant. 
Il correspond au français Roland.

Il est parfois décliné avec un -d ou -dt au lieu du -t : Roelands, Roelandt et Roelandts.

Variantes
 , Roelant, , , , Roelants, Roelans, Roelas
 Roclandt
 , Roulant, Roulent, Roland, , Rolans, Rolandi, , ,(variantes romanes)
 Roolant, Roolandt, Roolandts
 ,  , Ruhland, Rüland, Rullan (variantes germaniques)

Patronyme

Roelands 
 David Roelands, né en 1572 à Anvers, est un maître écrivain flamand.

Roelants 
 Gaston Roelants (1937-),  athlète belge . 
 John Roelants (1907-1980), homme politique belge
 François Roelants du Vivier (1947-), homme politique belge.

Roelandts 
Kevin Roelandts (1982-), footballeur belge.
Jürgen Roelandts (1985-), coureur cycliste belge.
 Rutger Roelandts (1992-), coureur cycliste belge.

Roelandt 
 Eddy Roelandt (1946-), joueur et entraîneur de football belge.
 Louis Roelandt (1786 – 1864), architecte belge.

Toponyme 
Rue Roelandts, rue bruxelloise de la commune de Schaerbeek.

Prénom 
 (Roelandt)
 (Roeland)

Voir aussi 
Rapport Piel-Roelandt

Patronyme flamand